Název Tlustá hora má více kopců:

 Tlustá hora (Kudlovská vrchovina, 458 m) (457,7 m) – vrchol v Zlínské vrchovině, na jižním okraji Zlína v okrese Zlín
 Tlustá hora (Kudlovská vrchovina, 482 m) (482,3 m) – vrchol v Zlínské vrchovině, jižně od Zádveřic v okrese Zlín
 Tlustá hora (Křivoklátská vrchovina) (412,7 m) – vrchol v Lánské pahorkatině, západně od Chyňavy v okrese Beroun
 Tlustá hora (Švihovská vrchovina) (476,5 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Předenic v okrese Plzeň-jih
 Tlstá hora (556 m) – hora v Bílých Karpatech na česko-slovenské hranici, s vrcholem na Slovensku

a také:
 Vysílač Tlustá hora – vysílač rozhlasového a televizního signálu na stejnojmenné hoře jižně od Zlína v okrese Zlín